Plusieurs batailles et sièges se sont déroulés à Porto dont :
 Prise de Porto en 1580 pendant la guerre de succession portugaise ;
 Première bataille de Porto le  et seconde bataille de Porto le  pendant les guerres napoléoniennes ;
 Siège de Porto en 1832-1833 pendant la guerre civile portugaise

Porto